Abendbrot steht für
Abendessen
Filme
 Abendbrot (Kurzfilm)
Siehe auch:
Beilight – Bis(s) zum Abendbrot